Dorville ist 
 eine alternative Namensform von Albert D’Orville (1621–1662), belgischer Jesuit und Chinamissionar
 der Künstlername von Georges-Henri Dodane (1883–1940), französischer Schauspieler

Dorville ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Ludwig von Dorville (1714–1770), preußischer Justizminister